

Cinema 
 Demonic – film del 2015 diretto da Will Canon
 Demonic – film del 2021 diretto da Neill Blomkamp

Musica 
 Demonic – album del 1997 dei Testament